Bringmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Bringmann (1861–1920), deutscher Zimmerer, Redakteur und Gewerkschafter
 Fritz Bringmann (1918–2011), deutscher Widerstandskämpfer
 Gerhard Bringmann (* 1951), deutscher Chemiker
 Heinrich Bringmann (1888–1969), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Hermann Bringmann (1936–2001), deutscher Sportlehrer und Sportfunktionär
 Jens Bringmann (* 1970), deutscher Comiczeichner, siehe Bringmann & Kopetzki
 Karl Bringmann (1912–1994), deutscher Journalist und Verlagsmanager
 Kaspar Müller-Bringmann (* 1955), deutscher Journalist
 Kathrin Bringmann (* 1977), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Klaus Bringmann (1936–2021), deutscher Althistoriker
 Martin Bringmann (* 1970), deutscher Schauspieler
 Peter F. Bringmann (* 1946), deutscher Filmregisseur
 Steffen Bringmann (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Tobias C. Bringmann (* 1970), deutscher Historiker und Verbandsfunktionär
 Walter Müller-Bringmann (1919–nach 1973), deutscher Journalist und Autor
 Wolfgang Bringmann (1933–2009), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Bringmann & Kopetzki, deutsches Künstlerduo
 Brinkmann (Begriffsklärung)
 Brinckmann